SDC Putten, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Putten
 SDC '12, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Denekamp
 DEZA (Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit), Zwitsers overheidsorgaan voor noodhulp en ontwikkelingssamenwerking, Engelse naam Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)